Poniższe zestawienie prezentuje podstawowe funkcje edytorów tekstu. Informacje o dodatkowych możliwościach edytorów można uzyskać na indywidualnych stronach programów. Programy są porównywane w podstawowej stabilnej wersji bez dodatkowych rozszerzeń.

Informacje ogólne 
Ta tabela pokazuje podstawowe informacje o różnych edytorach.

Wspierane systemy operacyjne 
Tabela zawiera listę systemów operacyjnych, na których możemy uruchomić podane edytory. Niektóre programy mają odpowiednie wersje dla systemów niewymienionych w zestawieniu.

Wersje systemowe

Oparte na JAVA 
 jEdit

Wersje tylko dla Windows 
 BDV Notepad
 Boxer
 ConTEXT
 Crimson Editor
 EditPlus
 

 kED
 Metapad
 Notatnik
 Notepad++
 Notepad2
 Notetab
 Professional Notepad
 Programmer’s Notepad
 PSPad
 TED Notepad
 TextPad
 UltraEdit
 Zeus IDE

Wersje tylko dla Macintosha 
 Alpha
 BBEdit
 skEdit
 SubEthaEdit
 TextEdit
 TextMate
 TextWrangler

Interfejs programu 
Zestawienie pokazuje możliwości interfejsu w pracy z dokumentem.

Podstawowe funkcje 
Tabela zawiera liste funkcji edytorów w ich podstawowych wersjach.

Funkcje programistyczne 
Ta tabela zawiera listę częstych funkcji zaimplementowanych w wersjach podstawowych edytorów tekstu. Edytor programistyczny

Dodatkowe funkcje 
Tabela zawiera listę dodatkowych opcji zaimplementowanych w podstawowych wersjach edytorów tekstów.

Obsługiwane protokoły internetowe 
Tabela zawiera listę protokołów internetowych, które obsługiwane są w zdalnym edytowaniu plików.

Obsługiwane kodowania znaków 
Tabela zawiera listę obsługiwanych kodowań znaków przez poszczególne edytory tekstu.

Obsługiwane systemy kodowania końca linii 
Tabela pokazuje obsługiwane kodowania końca linii w edytorach tekstu.

Zobacz też 

 lista edytorów HTML

Przypisy

Bibliografia 
 Gnu Emacs manual GNU Emacs Manual 14th edition z 11 marca 2005, „The Emacs Editor”

 
Edytory tekstu